Samesreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Samesreuther (1908–1995), deutscher Architekt und Archäologe
 Richard Samesreuther (1880–1946), deutscher Apparatebauindustrieller